Bundestagswahlkreis 109 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Mönchengladbach (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Neuss I (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis I (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Lüdinghausen (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Lemgo (1949 bis 1961)